Sohrān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sohrān-e Soflá, ort, Kerman, 
 Dasht-e Sahrān, slätt, Esfahan, 
 Kūh-e Seh Darmār, berg, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar